El (16016) 1999 CB54 es un asteroide de mal conocido del cinturón de asteroides descubierto el 10 de febrero de 1999 durante la campaña "lineal" ( Lincoln Near-Earth Asteroid Investigación ) del observatorio de Socorro del Laboratorio Lincoln ( Nuevo México , Estados Unidos ).

1999 CB54
1999 CB54